Marsman ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Marsman (1899–1940), niederländischer Schriftsteller
 Margot Marsman (1932–2018), niederländische Schwimmerin
 Nick Marsman (* 1990), niederländischer Fußballtorhüter
Siehe auch:
 Marsmann